Válaskjálf ("de fallna kämparnas hall") är i nordisk mytologi Odens hall i Asgård, identisk med Valhall. Där hade Oden sitt högsäte under ett tak av silver och därifrån kunde han se alla världar med en enda blick.

Se även
Fensalarna
Folkvang
Snorres Edda
Valhall

Referenser 

Oden
Platser i nordisk mytologi